Hemlock ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hemlock (Indiana)
 Hemlock (Michigan)
 Hemlock (New York)
 Hemlock (Ohio)
 Hemlock (Oregon)
 Hemlock (Pennsylvania)
 Hemlock (Virginia)
 Hemlock (Fayette County, West Virginia)
 Hemlock (Jackson County, West Virginia)
 Hemlock (Wisconsin), im Clark County
 Hemlock Falls (Georgia)
 Hemlock Park (Tennessee)

in Kanada:
 Hemlock (Ontario)

Hemlock steht weiter für:
 Radeon HD 5970, Dual-GPU-Grafikkarte von ATI/AMD (2009) 

Siehe auch:
 Hemlocktannen
 Hemlock Central 
 North Fork Hemlock Creek